Claudio Corti – alpinista italiano
 Claudio Corti – ciclista italiano
 Claudio Corti – motociclista italiano